Aguaray-Guazú o Aguaray-Gazú, riu del Paraguai, afluent del riu Paraguay
 Aguaray Guazú, riu de l'Argentina